Die Basketball-Südamerikameisterschaft der Damen 1997, die fünfundzwanzigste Basketball-Südamerikameisterschaft der Damen, fand zwischen dem 10. und 17. Mai 1997 in Iquique, Chile statt, das zum fünften Mal die Meisterschaft ausrichtete. Gewinner war die Mannschaft Brasiliens, die ungeschlagen zum sechzehnten Mal, zum sechsten Mal in Folge, die Südamerikameisterschaft der Damen erringen konnte.

Teilnehmende Mannschaften

Modus
In der Vorrunde wurde in zwei Gruppen zu fünf (Gruppe A) bzw. vier (Gruppe B) Mannschaften gespielt. Jede Mannschaft spielte gegen jede andere genau einmal, sodass jedes Team genau vier (Gruppe A) bzw. drei (Gruppe B) Spiele (insgesamt wurden sechzehn Spiele absolviert) absolvierte. Pro Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage immerhin noch einen Punkt. Die beiden besten Mannschaft jeder Gruppe zogen in die Finalrunde ein, in der in einer finalen Gruppenphase die Plätze eins bis vier ausgespielt wurden. Die Dritt- sowie Viertplatzierten jeder Gruppe spielten in Platzierungsspielen um die Plätze fünf bis acht. Paraguay wurde als Gruppenletzter der Gruppe A automatisch Letzter des Turniers.

Ergebnisse

Vorrunde
Gruppe A

Gruppe B

Spiel um Platz sieben

Spiel um Platz fünf

Finalrunde

Abschlussplatzierung

Weblinks 
 1997 South American Championship for Women ()

Basketballveranstaltung 1997
Südamerikameisterschaft der Damen 1997
Sportveranstaltung in Iquique